

Antropologia 
 Ebrei di Cochin – discendenti degli Ebrei dell'antico Regno di Cochin

Persone 
 Augustin Cochin (1876-1916) – storico e sociologo francese
 Charles-Nicolas Cochin (1715-1790) – pittore, scrittore e disegnatore francese
 Charles-Nicolas Cochin il Vecchio (1688-1754) – incisore francese
 Denys Cochin (1851-1922) – scrittore e politico francese

Storia 
 Regno di Cochin – regno medievale Hindu e successivamente uno degli Stati principeschi della costa del Malabar, India meridionale, con centro principale Kochi

Storia di famiglia 
 Cochin – famiglia francese di incisori

Altro 
 Diocesi di Cochin – sede della Chiesa cattolica in India